Drain (banda)
Drain (Maine-et-Loire)
Drain (Oregon)

Desambiguação